Фюгер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фюгер, Генрих Фридрих (1751—1818) — немецкий и австрийский художник, один из крупнейших представителей классицизма в Германии.
 Фюгер, Максимилиан Алоиз (1774—1831) — австрийский юрист, доктор права и профессор права.